Butan je ustanovil in združil kot eno državo Ngavang Namgjal, prvi Šabdrung Rinpoče sredi 17. stoletja. Po njegovi smrti leta 1651 je Butan sledil njegovi želji po dualnem sistemu vladavine. Ta je pomenil delitev vladavine na civilno administrativnega vodjo, Druk Desi-ja ali Deb Raja in verskega vodjo, Dže Khenpo.

Oba Druk Desi in Je Khenpo sta bila pod nominalno oblastjo Šabdrung Rinpoče-ja, ki je reinkarnacija  Ngavang Namgjala. V praksi pa je bil navadno Žabdrung otrok pod kontrolo Druk Desi-ja, in regionalnih guvernerjev penlopov, ki so navadno upravljali svoj okraj v nasprotju z Druk Desi-ji vse do pojava združene rodbine Vangčukov leta 1907.

Po vzniku združene rodbine Vangčukov leta 1907 je bil Druk Gjalpo (lit. Druk - 'kralj') tudi 'glava države Kraljevine Butan.

Druk Desi-ji (1650–1905)

Spodaj je naveden seznam Druk Desijev po časovnem zaporedju kot so opravljali funkcijo. Na funkcijo jih je v začetku imenoval  šabdrung Ngavang Namgjal, po njegovi smrti pa  Dže Khenpo in civilni regionalni vladarji.

 Кralji Butana 
Butanska mоnarhija je bila ustanovljena leta 1907. Vladarji Butana so postali predstavniki rodbine Vangčukov, ki so bili dotlej že mnogo časa vladarji – dedni guvernerji (penlopi) regije Тrоngsa. Naslov kralja je bil formalno Druk Gjalpo ali drugače 'kralj-zmaj', ki je tudi opravljal funkcijo Druk Desi v dualnem sistemu vladanja. Po sprejemu ustave iz leta 2008, Druk Gjalpo'' ostaja glava države, medtem ko je prvi minister vodja vlade Butana v parlamentarni demokraciji.

Sklici 
Butanski kralji
Butan